Jírovec může být:

 jírovec (Aesculus) – rod dřevin z čeledi mýdelníkovité

příjmení
 Otto Jírovec (1907–1972) – český akademik a parazitolog
 Vojtěch Jírovec (1763–1850) – český skladatel působící převážně v zahraničí